Андре́й Царинны́й — литературный псевдоним, используемый в публицистических произведениях Андреем Яковлевичем Стороженко, а затем его внуком, Андреем Владимировичем Стороженко.

 Стороженко, Андрей Яковлевич (8 марта 1791 — 4 июля 1858, Киев) — русский государственный деятель и публицист.
 Стороженко, Андрей Владимирович (12 августа, 1857, Великая Круча, Пирятинский уезд, Полтавская губерния — после 1924) — русский историк, славист, археограф, публицист, литературовед, общественный деятель, внук Андрея Яковлевича Стороженко.